Галерея Академии () — название итальянских музеев при художественных академиях:
  при Академии изящных искусств во Флоренции, место выставки Давида работы Микеланджело.
 Галерея Академии (в оригинале — Галереи Академии) в Венеции.
  при Академии изящных искусств в Неаполе.